Marsilly ist Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Marsilly (Charente-Maritime)
 Marsilly (Moselle)

Siehe auch:
 Marsili, Marsigli